Эмануэл Жезуш Бонфим Эваришту (; ), более известный как Ману (), — португальский футболист, полузащитник клуба «Вилафранкенсе».

Биография 
В десятилетнем возрасте начал заниматься футболом в системе сетубальской «Витории». Затем, с 1998 по 1999 год, выступал за «О Сидикато». В 1999 году попал в систему клуба «Алверка».

Некоторое время, в 2001 году, выступал на правах аренды за «Лоуринханенсе». В составе команды сыграл в рамках Кубка Португалии против «Ориентала» (0:2). После краткосрочной аренды Ману вернулся в «Алверку». Дебют в чемпионате Португалии состоялся в заключительном туре сезона 2001/02 против «Браги». Главный тренер команды Виктор Мануэль выпустил Ману в начале второго тайма, а на 85 минуте он отметился забитым голом, однако, несмотря на это, «Алверка» уступила со счётом (3:5). Команда по итогам сезона заняла последнее место в чемпионате и вылетела в низший дивизион. Под руководством тренера Жозе Коусейру «Алаверка» стала серебряным призёром второй лиги и вернулась в высший дивизион португальского футбола. Ману в этом сезоне не являлся игроком стартового состава. В ноябре 2003 года он вновь был арендован «Лоуринханенсе» и сыграл одну игру в рамках Кубка Португалии. По итогам сезона 2003/04 «Алаверка» вновь покинула чемпионат Португалии.

Летом 2004 года полузащитник стал игроком лиссабонской «Бенфики». Молодой футболист сразу был отдан в аренду итальянской «Модене». Дебют в Серии В состоялся 13 сентября 2004 года в игре против «Дженоа» (1:1). Во время полугодичного выступления в «Модене» полузащитник отметился забитым голом в игре Кубка Италии против «Тревизо» (2:1). Вторую половину сезона 2004/05 провёл в клубе «Карпенедоло» из Серии С2 (четвёртая по силу итальянская лига). В сезоне 2005/06 выступал на правах аренды за «Эштрелу» Амадора под руководством Антониу Консейсау, где являлся игроком основного состава.

После возвращения из аренды в «Эштреле» тренер «Бенфики» Фернанду Сантуш решил оставить Ману в команде. Игрок принял участие в играх квалификации Лиги чемпионов против «Аустрии» и «Копенгагена». В сезоне 2006/07 «Бенфика» добывает третье место в чемпионате, а Ману является лишь игроком запаса. В конце августа 2007 года полузащитник отправился в годичную аренду в греческий АЕК с правом выкупа в конце аренды за 1,5 млн евро. Ману принял участие в квалификации Кубка УЕФА, однако команда не смогла пройти в групповой раунд. В чемпионате Греции АЕК под руководством Лоренцо Серра Феррера завоевал бронзовые награды.

В июле 2008 года вместе с  и  из «Бенфики» подписал двухлетний контракт с клубом «Маритиму», который усиливался перед выступлениями в Кубке УЕФА. Свой первый гол за новую команду забил 7 октября 2008 года в матче против «Витории» (2:0). 1 ноября 2009 года в матче против лиссабонского «Спортинга» Ману забил гол с 30 метров. По итогам сезона 2009/10 «Маритиму» занял пятое место и получил право выступать в Лиге Европы. На протяжении двух сезонов Ману являлся игроком стартового состава.

9 июля 2010 года подписал трёхлетний контракт с варшавской «Легией», став четвёртым новичком польского клуба в летнее межсезонье. Дебют за «Легию» состоялся 13 августа 2010 года в матче чемпионата Польши против «Полонии» (0:3). По итогам первого сезона в команде стал бронзовым призёром чемпионата и победителем Кубка Польши, где «Легия» в финале одолела «Лех» в серии пенальти. В следующем сезоне Ману потерял место в основном составе и по окончании сезона 2011/12, в котором «Легия» вновь завоевала бронзу чемпионата, покинул польскую команду.

В декабре 2011 года подписал контракт с китайским клубом «Бэйцзин Гоань». В составе новой команде Ману игроком основного состава не являлся, однако, вместе с ним завоевал бронзовые награды чемпионата. После данного сезона футболист покидает Китай и в течение года является свободным агентом, вплоть до января 2014 года, когда он подписывает контракт с кипрским «Эрмисом». Вместе с командой Ману доходит до финала Кубка Кипра, где его команда уступает АПОЭЛу (0:2) и занимает четвёртое место в чемпионате страны. Летом 2014 года Ману возвращается на родину в Португалию, где присоединяется к «Витории» из Сетубала. В январе 2015 года Ману вновь подписывает контракт с «Эрмисом». По итогам сезона 2014/15 команда не завоёвывает место в еврокубках и полузащитник переходит в другой кипрский клуб «Пафос», которому помогает занять второе место во втором дивизионе и вернутся в элитный дивизион кипрского футбола.

Летом 2018 года Ману присоединяется к «Карташу», который выступает в четвёртой по силе португальской лиге, после чего, в декабре того же года оказывается в составе «Вилафранкенсе» из третьей по силе лиге страны.

Достижения 
 «Алверка»
 Серебряный призёр Второй лиги Португалии: 2002/03

 «Бенфика»
 Бронзовый призёр чемпионата Португалии: 2006/07

 АЕК
 Бронзовый призёр чемпионата Греции: 2007/08

 «Легия»
 Бронзовый призёр чемпионата Польши (2): 2010/11, 2011/12
 Обладатель Кубка Польши: 2010/11

 «Бэйцзин Гоань»
 Бронзовый призёр чемпионата Китая: 2012

 «Эрмис»
 Финалист Кубка Кипра: 2013/14

 «Пафос»
 Серебряный призёр Второго дивизиона Кипра: 2016/17

Статистика

Примечания 

Футболисты Португалии
Игроки ФК «Алверка»
Игроки ФК «Бенфика» Лиссабон
Игроки ФК «Модена»
Игроки ФК «Карпенедоло»
Игроки ФК «Эштрела» Амадора
Игроки ФК АЕК Афины
Игроки ФК «Маритиму»
Игроки ФК «Легия»
Игроки ФК «Бэйцзин Гоань»
Игроки ФК «Эрмис»
Игроки ФК «Витория» Сетубал
Игроки ФК «Пафос»
Игроки ФК «Вилафранкенсе»